Wolfgang Reinhardt (atleet), medaillewinnaar polsstokhoogspringen op de Olympische Zomerspelen van 1964
 Wolfgang Reinhardt (componist), Oostenrijks componist
 Wolfgang Reinhardt (filmproducent), Oostenrijks filmproducent